Angelina Kučvaļska (ur. 6 grudnia 1998 w Saldus) – łotewska łyżwiarka figurowa, startująca w konkurencji solistek. Uczestniczka mistrzostw świata i Europy, medalistka zawodów z cyklu Challenger Series oraz 5-krotna mistrzyni Łotwy (2015-2017, 2019, 2020)

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Łotewscy łyżwiarze figurowi
Ludzie związani z Rygą
Urodzeni w 1998